Venceslau I
 Venceslau II
 Venceslau III
 Venceslau Brás

Localidades 
 Presidente Venceslau

Desambiguações de antropônimos